Un pétrin est un récipient où la pâte à pain est « pétrie ». 

C'est aussi un nom de lieu et un nom de famille.

Nom de lieu 

 Petřín, colline au centre de Prague, en République tchèque.

Personnalités 

  (née en 1944), économiste slovène.
  (né en 1960), pianiste, poète et compositeur italien.